Mössjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mössjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (7,11 ha)
Stora Mössjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (7,06 ha)
Mössjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (13,7 ha)

Se även
Mösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn